Uralova ist der Familienname folgender Personen:

Evdokia Uralova, weißrussische Politikerin und Diplomatin
Yevgeniya Uralova (* 1940), russische Schauspielerin